Burt kan som auktorsförkortning betyda:

 Charles E. Burt
 Edward Angus Burt

Robotskapade auktorsförkortningar